Saules (Doubs)
 Saules (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos